Miller Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Miller Building (Iowa), ID-Nr. 83002471
 Miller Building (Missouri), ID-Nr. 92001679